Papendieck ist der Familienname von

 Arthur Papendick († 1936), Abgeordneter im Memelland
 August Anton Papendick Abgeordneter im preußischen Abgeordnetenhaus
 Auguste Papendieck (1873–1950), deutsche Töpferin
 Carl Papendick (1800–1866), Abgeordneter im preußischen Abgeordnetenhaus
 Carl Friedrich Papendieck († 1943), deutscher Architekt, Magistratsbaurat in Königsberg Ostpreußen
 Christine Papendieck (* um 1954), deutsche Historikerin und Museumsleiterin im Barnim Panorama
 Christoph Hellwig Papendieck (1839–1891), deutscher Kaufmann aus Bremen
 George Ernest Papendiek (1788–1835), deutsch/englischer Konsul, Zeichner und Maler
 Mathias Papendieck (* 1982), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Politiker (SPD), MdB

Papendiecker wurden in Bremen auch Pferdedroschken genannt.
 

Siehe auch:
 Papendick
 Papendiek
 Papenteich